L'expression Oscars du cinéma 1948 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1948 et honorait des films sortis en 1947.

Pour les films sortis en 1948 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1949.